Висока могила може да се отнася за:

 Висока могила – село в област Кюстендил;
 Висока могила (защитена местност) – защитена местност в Софийска област.